Niemcy:
 Stubben – dzielnica gminy Beverstedt w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Stubben – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Zobacz też 
 Stubbenkammer